Ватле́, Вателе́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Ватле, Клод-Анри (1718—1786) — французский живописец и литератор.
 Ватле, Луи Этьен (1780—1866) — французский живописец-пейзажист.